Rosenlöcher ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Rosenlöcher (* 1978), deutsche Hebamme und Hochschullehrerin
 Linus Rosenlöcher (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Thomas Rosenlöcher (1947–2022), deutscher Schriftsteller und Lyriker